Naselje u Srbiji:
 Valjevo, naselje u sastavu općine Valjevo, Kolubarski upravni okrug, Središnja Srbija

Općina u Srbiji:
 Valjevo (općina), općina u Kolubarskom upravnom okrugu, Središnja Srbija